Acontia eburnea is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2010 door Hacker.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

eburnea
Dier uit het Afrotropisch gebied